Hodoș este un nume care are la origine cuvântul „hod” ce înseamnă în limba maghiară castor. Acest nume se poate referi la:

 Personalități politice, știintifice sau ale culturii din România:
 Iosif Hodoș (1829 - 1880), istoric și om politic român, membru fondator (1866) al Academiei Române și fruntaș al mișcării naționale a românilor transilvăneni.
 Zaheu Hodoș, fratele istoricului și omului politic român Iosif Hodoș
 Enea Hodoș (1858 - 1945), folclorist și scriitor român, membru corespondent (1904) al Academiei Române. A fost fiul lui Iosif Hodoș
 Alexandru Hodoș (1863 - 1929), (pseudonim Ion Gorun), scriitor român, fiul lui Iosif Hodoș
 Nerva Hodoș, (1869 – 1913), bibliograf și bibliolog român, fiul lui Iosif Hodoș
 Constanța Hodoș (1861 - 1934), scriitoare română, soția lui Alexandru Hodoș
 Alexandru Hodoș (ziarist), ziarist și om politic român de extrema dreaptă, subsecretar de stat în guvernul Goga (29 decembrie 1937 - 10 februarie 1938), fiul lui Alexandru Hodoș și al Constanței Hodoș 
 Nunuța Hodoș (1899 – 1983), actriță română de teatru și film, căsătorită cu actorul Constantin Toneanu
 Rodica Hodoș (1920-1968), actriță română de teatru, fiica actorilor Constantin Toneanu și Nunuța Hodoș

 Localități:
 Hodoș, Bihor (Jákóhodos), o localitate ce face parte din comuna Sălard, județul Bihor, Transilvania, România
 Hodoș (Brestovăț), Timiș, o localitate ce face parte din comuna Brestovăț, județul Timiș, Banat, România
 Hodoș (Darova), Timiș, o localitate ce face parte din comuna Darova, județul Timiș, Banat, România
 Hodoš (Őrihodos), o comună din Slovenia
 Hodoš (Nemeshodos), o comună din Slovacia
Așezăminte religioase:
 Mănăstirea Hodoș-Bodrog, o mănăstire ortodoxă situată în comuna Felnac, județul Arad, România 

 Râuri din România:
 Râul Hodoș, Bega, un curs de apă, afluent al râului Chizdia
 Râul Hodoș, Egher, un curs de apă, afluent al râului Egher
 Râul Hodoș, Niraj, un curs de apă, afluent al râului Niraj 
 Râul Hodoș (Oțeni), un curs de apă, afluent al râului Târnava Mare
 Râul Hodoș (Șaroș), un curs de apă, afluent al râului Târnava Mare în aval de localitatea Șaroș

Vezi și 
 Hodoș (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești
Toponime maghiare
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești
Nume de familie ungurești
Împrumuturi lingvistice din maghiară